HMS Manchester può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Manchester (15) – incrociatore della Classe Town
HMS Manchester (D95) – cacciatorpediniere della Classe Type 42